Финале Мађарског купа 1994. је било 3. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 3. августа 1994. између екипа Хонведа и Ференцвароша.

Трофеј је освојио тим Ференцвароша, чиме је постао победник трећег издања Суперкупа Мађарске. Зелено-бели су по други пут освојили Суперкуп.

Учесници 
Учесници финалног меча била су ФК Вац-Самсунг и Ференцварош. Екипа Ваца је 1994. године освојила своју прву лигашку шампионску титулу. Тим Ференцвароша је освојио  седамнаесту титулу шампиона у Купу Мађарске у двомечу финала против Кишпешта-Хонведа.

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Утакмица на magyarfutball.hu 
 Утакмица на ФТК 
 Утакмица на Темпофради

1994
Фудбал у 1994.
ФК Ференцварош
ФК Вац